Balkan (iz turskog balkan =  „planine ili planinske šume“) stoji za nejasno određen zemljopisni ili kulturološki dio jugoistočne Europe i može biti:

Zemljopis 
 Balkan (planina), planina u Bugarskoj i Srbiji
 Veliki Balkan, planina u Turkmenistanu
 Provincija Balkan u Turkmenistanu
 Balkanski poluotok 
 Balkanski poluotok (kontroverze) (kontroverze o pojmu u Europi)

Politički zemljopis 
 Zapadni Balkan, kao politička kategorija (novotvorenica za YU - HR - SLO + AL) 
 Balkanska federacija

Razno 
 Balkan Brass glazbeni stil
 Balkan (motorkotač)
 balkanizacija
 Balkanska liga